Долгие Нивы — название населённых пунктов:

Россия 
 Долгие Нивы — деревня в Холмском районе Новгородской области.
 Долгие Нивы — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.